В городе Вальпараисо в Чили сохранилось 16 исторических подъёмников (). Один из них  — у холма Поланко (Ascensor Polanco) — технически является лифтом, остальные 15  — фуникулёры.

История
Значительная часть города Вальпараисо в Чили расположена на холмах. Начиная с конца XIX века в городе стали строить фуникулёры и лифты  для перевозки пассажиров из нижней части города () на холмы (). Всего в разное время их было построено около 30. Только 16 из них сохранились до настоящего времени.

Все сохранившиеся подъёмники объявлены национальными памятниками Чили. 
 только 7 из них были в эксплуатации. Власти города работают над реставрацией и модернизацией оставшихся 9.
 дважды включал фуникулёры Вальпараисо в список памятников, находящихся в опасности: в списках на 1996 и 2014 годы.

Подъёмники являются значимой составляющей «Исторической части портового города Вальпараисо», включённой с 2003 года в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Описание
Все фуникулёры Вальпараисо были построены по аналогичной схеме: две станции (верхняя и нижняя), между ними движутся два вагона, каждый по своему полностью отдельному пути.

Фуникулёр Артильерия с 1908 по 1968 год имел двойной набор путей и вагонов и два машинных отделения на верхней станции; сегодня сохранились те пути и машинное отделение, которые были построены позже. 

Лифт Поланко имеет три станции, причём верхняя из них соединена с улицами при помощи моста, а нижняя — при помощи тоннеля.

Фуникулёр Барон стал первым работающим на электричестве. Фуникулёры, построенные раньше, использовали энергию воды и были переведены на электричество впоследствии.

С мая 2015 года фуникулёры Барон, Рейна-Виктория и Кордильера включены в единую систему оплаты проезда на общественном транспорте.

Список фуникулёров 
Ниже приводится таблица фуникулёров Вальпараисо. Затемнены строки, соответствующие закрытым фуникулёрам.

Галерея

См. также 
 Троллейбусы Вальпараисо — также часть исторического наследия города

Примечания

Книга

Внешние ссылки 
 Фуникулёры Вальпараисо на Funiculars.net
 Ascensores de Valparaíso
 Фуникулёры на Google Street View: * Вильясека * Артильерия * Кордильера * Сан-Агустин * Эль-Пераль * Консепсьон * Рейна-Виктория * Эспириту-Санто * Флорида * Марипоса(с) * Монхас * Больница Карлос ван Бурен * Ларраин * Лечерос * Барон
 Лифт Поланко на Google Street View: вид издали * мост к верхней станции * вход в лифт на верхней станции * средняя станция * вход в тоннель к нижней станции

Фуникулёры Чили
Транспорт Вальпараисо
Списки зданий и сооружений Чили
Памятники архитектуры Чили под угрозой уничтожения
Здания и сооружения Чили, находящиеся под угрозой уничтожения